Steuerelement (Plural: Steuerelemente);  steht für:

Steuerelement, als Oberbegriff für GUI-Elemente
 Steuerelement, wird zur Eingabe & Auswahl von Daten & Funktionen benutzt.
 Label (Steuerelement), Anzeige der Bezeichnung eines Steuerelements in einer grafischen Benutzeroberfläche
 Schaltfläche, auch Button genannt.
 Dropout-Menü
 Kalendersteuerelement
 Widget, dient zur Interaktion mit dem Anwender.

Steuerelement, als Befehlsgeber für Mensch-Maschine-Schnittstellen
 Maus (Computer), damit kann der Cursor auf dem Computermonitor gesteuert werden.
 Joystick, dient zur Bewegung von Spiel- und Steuerelementen.
 Schieberegler, uva. zum einstellen der Lautstärke beim Mischpulten, siehe Potentiometer.
 Force Feedback, direkte Informationsübertragung von Messfühlern zu den Steuerelementen.
 Befehlsgeber, mit denen der Mensch Einfluss auf eine Maschine oder Anlage nehmen kann.
 Doppelsteuer, ist eine zweifache Anordnung von Steuerelementen in einem Luftfahrzeug.

Steuerelement, als Einheit, die der Prozesssteuerung dient
 Steuerstab, ist ein Steuerelement zur Regelung und Abschaltung eines Kernreaktors.
 Linearhebellenkung, ist ein alternatives Steuerelement für die Lenkung von Automobilen.
 Phasenschiebertransformator ist ein spezielles Steuerelement in Hochspannungsverteilungen
 Wegeventil, eine Bauart des Steuerelements Ventil.
 Nullstellung (Technik), wenn alle Steuerelemente in ihre Nullstellung gebracht werden.
 Flipperautomat, die Flipperfinger, sind das zentrale Steuerelement für den Spieler.
 Servo, bezeichnet in der Elektrotechnik einen Verbund aus Ansteuerungs- und Antriebseinheit.
 Aktor, bildet ein Stellglied in einem Regelkreis.
 Regler, ein Steuerungssignal wird automatisch erzeugt.
 Herzschrittmacher, ist ein elektronischer Impulsgenerator zur Stimulation des Herzmuskels.
 Autopilot, er steuert ein Luft- oder Fahrzeug autonom.

Sonstige:
 Europäisierung (Politikwissenschaft), es gibt staatliche Handlungs- und Steuerelemente.

Siehe auch:
 Steuerungstechnik